V Arménii ocenění Fotbalista roku uděluje Arménská fotbalová federace. Hráči jsou voleni členy federace, novináři, trenéry a kapitány klubů z arménské nejvyšší ligy.

Přehled vítězů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Přehled vítězů na worldfootball.net 

Ocenění ve fotbalu
Fotbal v Arménii